Neve - em inglês, Snow
Ou ainda:
Snow (cantor) - um cantor canadense
Al Snow
Aurora Snow
Brittany Snow
John Snow
Lorenzo Snow
Charles Percy Snow - um físico e romancista inglês

Desambiguação